Гамбург (фільм, 1926) (В ім’я демократії / Червоне братерство / Історія однієї втечі) — фільм ВУФКУ (Одеса), реж. Володимир Баллюзек.
 Гамбурґ (фільм, 2011) — український короткометражний фільм режисера Володимира Тихого, частина альманаху «Україно, goodbye!».